Schloss Bruckberg steht für:

 Schloss Bruckberg (Niederbayern), Schloss in der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Schloss Bruckberg (Mittelfranken), ehemalige Burganlage  über dem Tal des Haselbachs am Nordrand der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Ansbach, Bayern